«Ваттеншайд 09» — немецкий футбольный клуб из одноимённого района города Бохум. В настоящий момент клуб выступает в Региональной Лиге «Запад». Одна из трёх региональных лиг футбола в Германии, Региональлига в настоящий момент — четвёртый уровень в немецкой системе футбольных лиг. Клуб основан 18 сентября 1909 года, домашние матчи проводит на арене «Лорхайдештадион», вмещающей 16 233 зрителя. За свою историю «Ваттеншайд» провел четыре сезона в первой Бундеслиге, последним из которых является сезон 1993/94. Лучшим достижением клуба в чемпионатах Германии является 11-ое место в сезоне 1990/91. В конце августа 2019 года клуб объявил о начале процедуры банкротства и 23 октября того же года команда снялась с соревнований в Региональной лиге «Запад». Предполагается, что сезон 2020/2021 клуб начнет в Оберлиге Вестфалия, пятом уровне в системе немецких футбольных лиг. Прозвища: Серые мыши

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК

Футбольные клубы Германии
Футбольные клубы Северного Рейна-Вестфалии
ФК «Ваттеншайд»